Nanczułka Mała – wieś w rejonie starosamborskim na Ukrainie
 Nanczułka Wielka – wieś w rejonie starosamborskim na Ukrainie